Рамиз Джунейд (; род. 25 мая 1981 года) — австралийский профессиональный теннисист, пакистанского происхождения; победитель одного турнира АТР в парном разряде.

Спортивная карьера 
Начал теннисную карьеру в 2000 году. В июне 2003 года, выиграл первый турнир из серии «фьючерс». В январе 2006 года дебютировал в соревнованиях ATP-тура на турнире в Аделаиде в одиночном разряде, а также на турнире серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Австралии в парных соревнованиях. В 2007 году в Брисбене выиграл первый парный турнир серии «челленджер». В июле 2008 года совместно с немцем Филиппом Марксом выигрывает еще два «челленджера» в Лугано и Схевенингене. В сентябре того же года этот дуэт побеждает на «челленджере» в Алфен-ан-ден-Рейне. В апреле 2009 года Джунейд и Маркс взяли титул на «челленджере» в Афинах, а в мае в Карлсруэ. В июне они, пробившись через квалификацию, дошли до второго раунда на Уимблдонском турнире. В январе 2010 года добивается такого же результата, но теперь в паре с Петером Лучаком, на Открытом чемпионате Австралии. В мае того же года выиграл два «челленджера»: в Пусане в паре с Александром Пейя, а в Фюрте совместно с Дастином Брауном. В июле 2010 года, пройдя три раунда квалификационного отбора, сыграл на турнире ATP в Хертогенбосе в одиночном разряде. Осенью совместно с немецким теннисистом Франком Мозером выигрывает «челленджеры» в Измире и Сеуле. В 2011 году эта пара берет титул на «челленджере» в Фюрте. В 2012 году в парах выиграл еще три «челленджера»: в Сен-Бриё, Познани и Алфен-ан-ден-Рейне. В 2013 году к этому списку прибавляет сразу пять побед. В июле 2014 года, выступая в Гштаде в паре с Михалом Мертиняком, впервые выходи в финал основных соревнований ATP-тура.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (61)

Победы (33)

Поражения (28)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Австралии